

Тейчіда — місто, штат Вісконсин
 Тейчіда — переписна місцевість, штат Вісконсин